Chiguayante kan syfta på följande platser:

Chile 

 Chiguayante (ort), Región del Biobío, Provincia de Concepción, 
 Chiguayante (kommun), Región del Biobío, Provincia de Concepción, 

Robotskapade Chileförgreningar